Росмален Грас Корт Чампионшип () е турнир по тенис за мъже и жени провеждан в Хертогенбош, Нидерландия. Срещите се играят на трева на открито. Турнирът е част от серии 250 на ATP на АТП.

Финали

Сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт

 
Турнири по тенис на трева